Женщина в чёрном (фильм) — экранизации одноименного романа Сьюзен Хилл:
 Женщина в чёрном — фильм режиссёра Герберта Уайза, 1989 год.
 Женщина в чёрном — фильм режиссёра Джеймса Уоткинса, 2012 год.